Schleinkofer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Schleinkofer (1926–2013), deutscher Kaufmann und Gewerkschafter